Strange World es una corta serie de televisión Americana que trata de investigationes militares en abusos criminales de ciencia y tecnología. ABC encargó trece episodios, de los cuales tres de ellos fueron al aire, en marzo de 1999, antes de ser cancelado el programa. Al tiempo que ABC oficialmente canceló el programa, los productores acabaron el último episodio. El resto de los diez episodios posteriormente estrenaron en SciFi en la primavera de 2002.

La serie fue creada por antiguo productor Howard Gordon de The X-Files, Buffy the Vampire Slayer y Angel. También por Tim Kring, creador de Héroes y Crossing Jordan.

Series de televisión de ABC